El Municipio 11 es el nombre de varios municipios principalmente en Estados Unidos:



Municipio 11 (condado de Benton, Arkansas)

Municipio 11 Central Cabarrus (condado de Cabarrus, Carolina del Norte);
 Municipio 11 Long Creek (condado de Mecklenburg, Carolina del Norte);
 Municipio 11 Pleasant Grove (condado de Alamance, Carolina del Norte);
 Municipio 11 Revere Rice Cove (condado de Madison, Carolina del Norte);
 Municipio 11 Walnut Creek (condado de Edgecombe, Carolina del Norte).

Municipio 11 (condado de Pratt, Kansas);
 Municipio 11 (condado de Rooks, Kansas);